Leipzig pode ser:

 Leipzig, cidade da Alemanha;
 Leipzig (região)
 New Leipzig, cidade da Dacota do Norte
 10775 Leipzig, asteroide
 RB Leipzig, time de futebol da Alemanha

Desambiguação
Desambiguações de topônimos